Un jardin est un enclos cultivé de surface limitée, consacré à la culture de végétaux.

Cinéma 
 Le Jardin (Záhrada),  est un film du réalisateur slovaque Martin Šulík, sorti en 1994.

En littérature 
 Le Jardin, nouvelle de Dino Buzzati publiée en 1966.

En musique 
 Jardins, Vol. 1 est le  album studio de la chanteuse Nicole Rieu, paru en 2008.
 Jardins, Vol. 2 est le  album studio de la chanteuse Nicole Rieu, paru en 2014.
 Jardins, Vol. 3 est le  album studio de la chanteuse Nicole Rieu, paru en 2018.

Théâtre 
 Côté jardin, désigne le côté gauche de la scène, vu de la salle, et par opposition au côté cour.

Philosophie 
 Le Jardin, nom de l'école philosophique installée à Athènes et créée par Épicure.

Psychologie 
 Jardin secret, domaine réservé des sentiments ou pensées intimes que l'on souhaite garder exclusivement pour soi et en soi.

Éducation 
 Jardin d'enfants, lieu de garde « collectif » destiné aux enfants en âge pré-scolaire ; le jardin est la deuxième année de l'école maternelle en Ontario.

Joaillerie et Gemmologie 
 Un jardin est une inclusion dans une émeraude qui peut être considérée comme un défaut ou, au contraire, ajouter à la valeur de la pierre

Patronymie 
Jardin est un patronyme français présent surtout dans le nord-ouest du pays, principalement en Normandie (Calvados et Orne) et dans la Sarthe. Il est notamment porté par : 
 Alexandre Jardin (né en 1965), écrivain et cinéaste français, fils de Pascal Jardin.
 Frédéric Jardin, réalisateur et scénariste français.
 Henri Jardin (1881-1946), athlète français.
 Jacques Jardin dit Desjardin (1759-1807), militaire français.
 Jean Jardin (1904-1976), homme politique français.
 Nicolas-Henri Jardin (1720-1799), architecte français
 Pascal Jardin (1934-1980), écrivain et scénariste français, fils de Jean Jardin.
 Véronique Jardin (née en 1966), nageuse française.
 Xavier Jardin, historien et politologue français.
 Famille Du Jardin, une famille brugeoise.

Toponymie 
 Jardin, par extension le nom d'une voie.

Jardin

Grand Jardin, municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.
 Petit Jardin, municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.
 Jardin Tiki, un restaurant au Québec, lié à la culture Tiki.

Jardin, commune française de l'Isère
 Le Jardin, commune française de la Corrèze
 Le Jardin est un hameau de la commune belge de Sainte-Ode

Jardín

Jardín, ville de Colombie, située près de Medellín.

Jardín, nécropole phénicienne dans la commune de Vélez-Málaga.

Notes et références

Voir aussi 
 Avenue et 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Homonymie de titre